Soulsister (Belgische band), Belgische band met een mix van soul met popmuziek van 1986 tot 1995 en opnieuw sinds 2007
 Soul Sister Dance Revolution, Nederlandse band sinds 2009
 SoulSister, artiestennaam van Marianne Cornet (1972), Surinaamse zangeres, actrice en schrijfster
 Soulsister ambassador (2004), vierde studioalbum van de Amerikaanse r&b-zangeres Lutricia McNeal
 Hey, Soul Sister (2009), single van de Amerikaanse band Train